Абрам Яковлевич Фриман (, с. Маячка (ныне , Херсонская область) — , , УССР) — украинский советский , . Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1977, посмертно).

Биография 
Участник Великой Отечественной войны. Во время войны находился на фронте, после ранения и тяжелой контузии вернулся в Запорожье.

С 1945 года работал заведующим отделом в газете «Большевик Запорожья», переименованную сначала в «Запорожская правда», затем — «Индустриальное Запорожье». В 1948—1950 годах был специальным корреспондентом на Днепрострое.

Первые профессиональные успехи в области журналистики пришли к нему во время работы в выездной редакции на «Запорожстали»: вместе с коллегами освещал ход восстановления металлургического гиганта. Одновременно с работой, отнимавшей всё время, Аб. Фриман постоянно учился. Занимался самообразованием, читал много научной литературы, на практике изучал нелегкую профессию журналистики.

В 1961 году заочно окончил Московский университет. Кандидат филологических наук с 1970 года.

В 1977 году за книгу очерков «Днепровские огни» (в соавт.) стал лауреатом Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко.

Избранные произведения 
 Днепровские огни : Как из руин и пепла был поднят после войны Запорожский индустриальный комплекс / А. Клюненко, В. Репин, А. Фриман, А. Шерстюк, И. Щербак.- К.: Политиздат Украины, 1976.

Примечания

Литература 
 Фріман Абрам Якович // Шевченківські лауреати, 1962—2000 : енцикл. довід. — К., 2001. — С. 580—581.
 Фріман Абрам Якович (29.VII 1923, с. Маячка Новотроїцького р-ну Херсон. обл. — 23.І 1975, Запоріжжя) // Шевченківські лауреати, 1962—2012 : енцикл. довід. / авт.-упоряд. М. Г. Лабінський; вступ. слово Б. І. Олійника. — 3-тє вид., змін. і допов. — К., 2012. — С. 721.

Лауреаты Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко
Кандидаты филологических наук
Выпускники МГУ
Связисты Великой Отечественной войны